Sint-Aleydiskerk (Schaarbeek)
 Sint-Aleidiskerk (Sint-Pieters-Woluwe)